Waubeek ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Waubeek (Iowa)
 Waubeek (Wisconsin), Town(ship) im Pepin County, Wisconsin